|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Philadelphia (officieel Advanta Championships) van 2005 vond plaats van 31 oktober tot en met 6 november 2005 in de Amerikaanse stad Philadelphia. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Lindsay Davenport had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens griep. Ook het tweede reekshoofd, Maria Sjarapova, had afgezegd, wegens een verzwikte duim.

De als derde geplaatste titelverdedigster, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij het vierde reekshoofd, Russin Jelena Dementjeva, in drie sets. Mauresmo wist voor de derde achtereenvolgende keer het toernooi van Philadelphia op haar naam te schrijven. Het was haar achttiende WTA-titel, de derde van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Alicia Molik en Lisa Raymond had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond speelde samen met Samantha Stosur, en bereikte de finale.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black / Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Lisa Raymond en Samantha Stosur in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun negende gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast zestien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stubbs 43.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Philadelphia 2005
Philadelphia